Антеозавр (Anteosaurus) — рід терапсидів родини Anteosauridae, що існував у пізньому пермі (266—260 млн років тому). Викопні рештки антеозаврів знайдені в Південній Африці.

Опис 
Череп вузький, високий та довгий, завдовжки до 60 см. За оцінками тіло сягало завдовжки 5-6 м та важило 500—600 кг. Це найбільший відомий хижий синапсид. Зуби диференційовані на передні, ікла та щічні.

Філогенія 
Кладограма, що зображує еволюційні зв'язки тварини:

Примітки

Посилання 
 https://web.archive.org/web/20110718172130/http://eprints.ru.ac.za/557/
 https://www.wits.ac.za/news/latest-news/research-news/2021/2021-03/prehistoric-killing-machine-exposed.html 

Терапсиди
Фауна пермського періоду
Вимерлі тварини, описані 1921